Sigurbjörnsson est un patronyme islandais dérivé du prénom  et notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Daniel Sigurbjörnsson (né en 1990), rameur espagnol ;
  (né en 1990), footballeur islandais ;
  (1903–1974), écrivain et dramaturge islandais ;
 Thorkell Sigurbjörnsson (1938–2013), chef d'orchestre, pianiste et compositeur islandais.

Notes et références 

de:Sigurbjörnsson
en:Sigurbjörnsson